Alternator bezeichnet
einen Wechselstromgenerator
im Kfz-Bereich eine Lichtmaschine
einen in Maschinensendern eingesetzten Generator für hochfrequente Wechselströme (z. B. Alexanderson-Alternator)
im mathematischen Teilgebiet der Differentialgeometrie die Antisymmetrisierungsabbildung
in der Radiologie ein heute nicht mehr gebräuchliches Gerät, mit dem zahlreiche Röntgenfilme angeordnet / aufgehängt und betrachtet werden können. Siehe auch Leuchtkasten.